Хвощеватое — название населённых пунктов в России:

 Хвощеватое — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Хвощеватое — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

См. также 
 Хвощеватый
 Хвощеватовка
 Хвощеватик